Igreja Cristã Reformada na América do Norte - denominação reformada continental norte-americana
Igrejas Cristãs Reformadas Ortodoxas na América do Norte - denominação reformada continental norte-americana, dissidente da Igreja Cristã Reformada na América do Norte, que se uniu às Igrejas Reformadas Unidas na América do Norte em 2008
Igreja Cristã Reformada do Campo Belo - igreja local, fundada por imigrantes suíços e desde 2016 é federada à Igreja Presbiteriana do Brasil

Desambiguação